Thomas Forsyth McIlwraith ist der Name folgender Personen:

* Thomas Forsyth McIlwraith (Anthropologe) (1899–1964), kanadischer Anthropologe 
 Thomas Forsyth McIlwraith (Geograph) (* 1941), kanadischer Geograph und Hochschullehrer